

Personen 
 Harry Forrester, Engels profvoetballer
 Jay Forrester, Amerikaans wetenschapper
 Maureen Forrester, Canadees contra-alt
 Patrick Forrester, Amerikaans ruimtevaarder
 Stephanie Forrester, Schots triatlete en duatlete

Televisie en film 
M.b.t. de serie The Bold and the Beautiful
 Forrester Creations, fictief modehuis
 Bridget Forrester, personage
 Caroline Spencer Forrester, personage
 Eric Forrester, personage
 Felicia Forrester, personage
 Kristen Forrester Dominguez, personage
 Phoebe Forrester, personage
 Rick Forrester, personage
 Ridge Forrester, personage
 Stephanie Douglas Forrester, personage
 Thomas Forrester, personage
 Thorne Forrester, personage

M.b.t. de serie Mystery Science Theater 3000
 Castle Forrester, fictief Kasteel
 Dr. Clayton Forrester, personage
 Pearl Forrester, personage

Andere
 Finding Forrester, Amerikaanse film uit 2000

Overige 
 Forrester Research, Amerikaans marktonderzoeksbureau
 Forrester (Oklahoma), plaats in de Amerikaanse staat Oklahoma
 Forresters Point, plaats op het Canadese eiland Newfoundland